Världsmästerskapet i bandy för herrar 1975 var det nionde världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Finland 25 januari-2 februari 1975. Sovjetunionen vann turneringen före Sverige och Finland. Sovjetunionen förlorade dock för första gången en världsmästerskapsmatch i bandy, då Sverige vann med 3-1 i inledningsomgången.

Resultat

Tabell

Matcher

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1975
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1975

1975 i Finland
Bandysäsongen 1974/1975
Internationella bandytävlingar i Finland
1975
S:t Michel
Sport i Torneå
Sport i Villmanstrand
Varkaus
Imatra
Sport i Uleåborg
Sport i Esbo